Az alábbi táblázatban a Föld legnagyobb területű tengerei szerepelnek.

Forrás 
Az óceánok atlasza, 220-221. o., Pannon-Literatúra, Budapest, 2012 

Tengerek
Földrajzi rekordok